Кровавобрюхий плоскохвостый попугай, или синеголовый попугайчик () — вид птиц из семейства Psittaculidae.

Внешний вид 
Длина тела 28—31 см. Основная окраска оперения коричнево-болотная. Лоб, передняя часть головы, щёки и ушки лилово-фиолетовые. Над ушками маленькая жёлтая полоска. Низ грудки, бока брюшка и подхвостье — жёлтые. Середина брюшка и бедренная область красные. Изгиб крыла, первостепенные маховые, верхние и нижние кроющие крыла — лилово-фиолетовые. Плечи голубые. Хвост снизу голубой. Клюв серо-костного цвета. Окологлазное кольцо серое. Радужка серо-коричневая. Лапы серые.

Распространение 
Обитает на юго-востоке Австралии.

Образ жизни 
Населяют сухие саванны, кромки леса вдоль берегов рек.

Размножение 
В кладке бывает от 3 до 5 яиц. Птенцы появляются через 25 дней, а в 35—40 дневном возрасте вылетают из гнезда.

Малочисленен.

Классификация 

Вид делят на 3 подвида:
 Синелицый певчий попугай ( [syn. ]) — длина тела 30 см. Распространён в Южной Австралии (на северо-западе Виктории, западе Нового Южного Уэльса, юго-западе Квинсленда).
 Краснобрюхий синелицый певчий попугай, или краснобрюхий попугай ( [syn. ]) — длина тела 31 см. Основная окраска оперения как у номинального подвида, но красный присутствует и на подхвостье. Плечи зелёные. Малые и средние кроющие крыла вишнёво-коричневые (образуют пятно на крыле). Самка похожа на самца, но голова и клюв меньше, также меньше красного и оперение, в целом, менее яркое. Распространён на юге Квинсленда, севере Нового Южного Уэльса.
 Неяркий синелицый певчий попугай ( [syn. ]) — длина тела 30 см. Основная окраска как у номинального подвида, но бледнее. Распространён на северо-востоке Южной Австралии (р-н бассейна озера Эйр и близлежащая территория), юго-западе Квинсленда, северо-западе Нового Южного Уэльса.
Ранее выделяемый подвид  [syn. ] повышен в ранге до вида . Длина тела 28 см. Основная окраска как у N. h. haematorrhous, но более коричневая. Красный на животе и бедре отсутствует. Подхвостье красное. Изгиб крыла и плечо более лилово-синие. Верхние малые кроющие крыла красно-оранжевые. Крылья и крестец с большей желтизной. Распространён на юго-востоке Западной Австралии.

Примечания

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с. — ISBN 5-94194-073-4.

Platycercinae
Птицы Австралии
Животные, описанные в 1838 году